Bradáček může mít více významů:

 Bradáček – rod pozemních bylin z čeledě vstavačovitých
 Bradáček srdčitý – evropský druh bradáčku
 Bradáček vejčitý – evropský druh bradáčku

příjmení
 Jiří Bradáček (1922–1984) – československý sochař